A punta de espada è un singolo del rapper argentino Duki, pubblicato il 31 ottobre 2019 in collaborazione con Ysy A.

Tracce

Note